Bagoes (visir), eunuc i primer ministre de l'Imperi Persa, assassí de dos reis
 Bagoes (eunuc), eunuc favorit d'Alexandre el Gran
 Bagoes (general) (segles I-II aC), general armeni o pòntic